Bisher gab es in Portugal zwei Kabinette unter Premierminister José Sócrates:
 Kabinett Sócrates I
 Kabinett Sócrates II